The Kids Are Alright puede referirse a:

 The Kids Are Alright, una canción del grupo británico de rock The Who; 
 The Kids Are Alright (película), documental del mismo grupo; o
 The Kids Are Alright (banda sonora), banda sonora del documental.
The Kids Are Alright (serie de televisión), serie de televisión.